Тіґасакі (Айті)
Тіґасакі (Йокогама)
Тіґасакі (Канаґава)